La Lega Nazionale B 1955-1956, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Winterthur.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1956-1957.
      Retrocessa in Prima Lega 1956-1957.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Verdetti 
 Winterthur e Young Fellows promosse in Lega Nazionale A.
 Rapid Lugano e Blue Stars retrocesse in Prima Lega.

Fonti e bibliografia 
Giornali
 Gazzetta Ticinese, annate 1955 e 1956.
 L'Express, annate 1955 e 1956.
 L'Impartial, annate 1955 e 1956.
 Le Temps, annate 1955 e 1956.
 Tribune de Lausanne, annate 1955 e 1956.

Collegamenti esterni 
 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1955
Calcio nel 1956
1956 2